José Gutiérrez – allenatore di pallavolo dominicano
 José Gutiérrez – calciatore messicano
 José Gutiérrez – cestista messicano
 José Gutiérrez – ciclista spagnolo
 José Gutiérrez – pallavolista cubano
 José Gutiérrez – velista venezuelano